Galke ist der Familienname folgender Personen:

 Gregor Galke (* 1953), deutscher Jurist und Richter am Bundesgerichtshof
 Rainer Galke (* 1971), deutscher Schauspieler